Соревнования по боксу в весовой категории до 91 килограмма среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 прошли с 1 по 11 августа. Приняли участие 30 спортсменов из разных стран.

Призёры

Расписание

Соревнования 
{{Турнир16Пропуски
|RD1=Первый раунд
|RD2=Четвертьфиналы
|RD3=Полуфиналы
|RD4=Финал
|team-width=320
|RD1-team03={{СпортсменОИ флаг 2|Артур Бетербиев|RUS|2012|летних}} |RD1-score03=10
|RD1-team04= |RD1-score04=10
|RD1-team05={{СпортсменОИ флаг 2|Тервел Пулев|BUL|2012|летних}} |RD1-score05=10
|RD1-team06= |RD1-score06=7
|RD1-team07={{СпортсменОИ флаг 2|Ямиль Перальта|ARG|2012|летних}} |RD1-score07=13
|RD1-team08= |RD1-score08=5
|RD1-team09={{СпортсменОИ флаг 2|Теймур Мамедов|AZE|2012|летних}} |RD1-score09=10
|RD1-team10= |RD1-team11= |RD1-score11=12
|RD1-team12= |RD2-score01=17
|RD2-team02= |RD2-score02=13
|RD2-team03={{СпортсменОИ флаг 2|Тервел Пулев|BUL|2012|летних}} |RD2-score03=13|RD2-team04= |RD2-score04=10
|RD2-team05= |RD2-score08=12'''
|RD3-team01= |RD3-score04=15
|RD4-team01=

Бокс на летних Олимпийских играх 2012